Merész Fülöp lásd III. Fülöp francia király (1245-1285)
 Merész Fülöp, lásd II. Fülöp burgundi herceg (1342-1404)
Merész Fülöp (1884–1933) gyógypedagógus